Tilemann peut faire référence à : 
 Philipp Johann Tilemann (1640-1708), théologien protestant et écrivain.
 Alexander Tilemann von Heespen (1677-1738), juriste danois. 
 Simon Peter Tilemann.
 Tilemann Hesshus (1527-1588), théologien luthérien allemand.

Voir aussi 
 Tom Tillemans (né en 1950), bouddhologue néerlando-canadien, indianiste et tibétologue.
 Peter Tillemans (1684 - 1734) est un peintre flamand.